Вита́лий Лазаре́нко:
 Лазаренко, Виталий Ефимович (1890—1939) — русский артист цирка, клоун, акробат-прыгун.
 Лазаренко, Виталий Иванович (род. 1950) — украинский композитор, поэт и художник.